Lorico steht für:

 Lorico Sport Cars, ein ehemaliger deutscher  Automobilhersteller
 in der Bedeutung von Loris (Papageien) in Osttimor:
 Lorico Asuwain, Bezeichnung eines jungen Kriegers
 Ordem Lorico Asuwain, ein osttimoresischer Orden
 Lorico (Balibar), eine Aldeia im osttimoresischen Balibar, Dili
 Lorico Lian, ein  Radiosender in Dili, Osttimor